Cappella di Santa Maria Maddalena ad Anghiari
Cappella di Santa Maria Maddalena a Bédoin
 Cappella di Santa Maria Maddalena a Castiglione d'Otranto
 Cappella di Santa Maria Maddalena a Genova
 Cappella di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Radda in Chianti

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena